Le terme macho peut comporter plusieurs sens, notamment il peut se référer à:

Définitions générales
Macho, se dit d’un homme s’affichant  de manière à affirmer une supériorité des hommes sur les femmes.

Cinéma 
Macho (titre original : Huevos de oro ; signifiant en espagnol Œufs en or, soit littéralement Couilles en or) est un film hispano-italo-français réalisé par Bigas Luna. Le film, tourné en 1993, est sorti en Espagne le  et en France le .
 est un film mexicain de Antonio Serrano sorti en 2016.
Macho Callahan est un film mexicano-américain réalisé par Bernard L. Kowalski, sorti en 1970.

Macho est un court métrage américain sorti en 2015 ;
Macho est un court métrage néerlandais sorti en 2018

Télévision 
Macho Man (Some of My Best Friends) est une série télévisée américaine en sept épisodes de 21 minutes, créée par Marc Cherry et Tony Vitale et dont seulement cinq épisodes ont été diffusés entre le 28 février et le  sur le réseau CBS.

Musique 
  est un album de Gábor Szabó sorti en 1975.

Patronyme 

 Marta Macho Stadler (née en 1962), mathématicienne espagnole ;

Science 
 Un MACHO (acronyme de ) est, en astronomie, un objet hypothétique compact et sombre pouvant errer dans le halo galactique.

Toponymes

Rivière Macho, un affluent de la rivière Mégiscane, coulant au Québec, au Canada, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, et dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue.
Lac Macho, un plan d’eau de Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Notes et références